Натуральне число 774
 774 рік до нашої ери
 774 рік нашої ери